Amadé est un prénom hongrois masculin.

Étymologie 
Amadé est dérivé dAmadeus qui signifie en latin « aime Dieu ».

Prénoms équivalents 
 Amédée en français
 Amadeus en allemand
 Amadeo en espagnol
 Amedeo en italien

Personnalités portant ce prénom 

Dans d'autres versions de Wikipédia
  (1922-2001), chef d'orchestre et compositeur hongrois

Autre 
 Amadé, un roman de l'écrivaine italienne Laura Mancinelli publié en 1990

Prénom hongrois
Prénom masculin